Aline Cedrac è un personaggio immaginario del videogioco Alone in the Dark: The New Nightmare, che affianca il coprotagonista Edward Carnby.

Caratteristiche 

Aline Cedrac è una giovane professoressa di etnologia dell'università di Boston esperta di traduzione di lingue antiche, ossessionata dalla ricerca del suo padre biologico. Con tale falsa premessa, Fredrick Johnson, agente dell'agenzia "beaureau 713", spedisce la donna sull'isola di Shadow Island insieme al detective Edward Carnby, incaricata anche del ritrovo e della traduzione di alcune antiche tavolette incise.

Aline appare come una bella e perspicace giovane donna molto emotiva e caparbia, determinata, nonostante i pericoli che corre, a far luce sul suo passato. Inizialmente alquanto ostile e riottosa nei confronti di Carnby, i due instaurano con il tempo un ottimo gioco di squadra, e affrontano insieme la lotta per la sopravvivenza sull'isola.

Storia 

Appena svegliatasi da un incubo, Aline realizza ben presto che l'idrovolante sul quale vola è in procinto di schiantarsi, e indossato il paracadute, viene gettata fuori dal partner. Atterra sul tetto della villa dei Morton, dove incontra la mamma di Obed e di Alan Morton che la avverte sulle presenze in quella casa. Dopodiché chiama Carnby e gli riferisce dove si trova; questo le raccomanda di non muoversi perché lui la sta andando a prendere ma Aline non lo ascolta e inizia a esplorare la casa. Quando Aline riesce a uscire dalla soffitta, trova una rampa di scale; alla prima porta che incontra sente una discussione molto attiva. Si tratta di Obed e Alan Morton che discutono su i piani malvagi di Alan. Terminata la discussione Aline continua la rampa di scale arrivando a una porta che la conduce nella sala fumatori; in seguito Aline incontra Alan che la narcotizza e la rinchiude in una stanza. La porta di questa è bloccata, Aline allora chiama Carnby e lui, essendo nell'atrio che si trova sotto di questa stanza, la salva e la aiuta a passare in una botola che si trova nel soffitto della cosiddetta stanza. Aline si ritrova in un vecchio stanzino dove, guardando in uno specchio, intravede un fantasma di nome De Certo che gli chiede se può cercare nella villa uno specchio che Edenshaw gli aveva rubato molti anni fa, se questa lo avesse trovato lui le avrebbe rivelato chi era veramente suo padre.

Aline cerca lo specchio, fino a che non si ritrova nell'ufficio di Alan, dove vi è l'oggetto che lei cercava; Aline ritorna dalla madre di Obed che le raccomandava di non credere a De Certo perché era malvagio e non manteneva mai le promesse. Aline non le volle credere perché sperava che lo spettro gli avrebbe rivelato chi era suo padre ma si sbagliava, perché quando Aline stava per darglielo capisce che il fantasma le sta mentendo e così rompe l'oggetto riflettente e lo spettro sparisce.
In seguito Aline trova le tavole e parlerà di nuovo con la madre di Obed che le darà l'altra metà del medaglione; Aline arriva nell'atrio e lì c'è uno specchio in cui manca una parte, cioè dove verrà collocato il medaglione intero.
Quando lo specchio si sarà aperto, Aline si ritroverà in una serra e incontrerà Edenshaw che le dirà di andare nel forte.

Aline dopo si ritroverà nel cimitero, inseguita da un mostro che, in forma non umana, sarebbe il padre di Obed e di Alan, entrerà in una catacomba in cui c'è un sarcofago e lì vicino una porta, che si aprirà e la condurrà in una caverna in cui c'è il corpo morto di un uomo. Dopo Aline continua la strada e si ritrova alla fine della caverna vicino a un albero, dopodiché chiamerà Carby. Continuando la strada Aline si ritroverà in un bosco e poi davanti al forte. Entrerà e in una stanza incontrerà Obed che le riferirà che lui non è suo padre ma Aline non gli crede

Personaggi di Alone in the Dark
Insegnanti immaginari